Radziewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Elke von Radziewsky, deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Richard Radziewsky (1885–1969), deutscher Politiker (DPS)